Chinook Indijanci, indijansko pleme s južne obale američke države Washington.
Chinook, Washington, grad u Washingtonu.
Chinook, Montana, grad u Montani.
Chinook (riba), vrsta lososa (Oncorhynchus tshawytscha) s pacifičke obale Sjeverne Amerike.
CH-47 Chinook, američki helikopter
Chinook (vjetar), topao i suh vjetar koji puše niz istočne padine Stjenjaka u Sjevernoj Americi.